Příjmení Hickel nosí více osobností:

 Antonín Hickel (1745–1798) – malíř českého původu, mladší bratr Josefa Hickela
 Hal (T.) Hickel (* 1967) – americký filmař, tvůrce speciálních efektů
 Jason Hickel (* 1982) – svazijský antropolog a publicista
 Johann Carl Hickel (1811–1855) – někdy též Carl Johann Hickel, rakouský dramatik a novinář působící i v Praze
 Josef Hickel (1736–1804) – rakouský portrétista českého původu
 Paul Robert Hickel (1861–1935) – francouzský botanik
 Walter Joseph „Wally“ Hickel (1919–2010) – americký podnikatel a politik

Externí odkazy